X Games de Invierno 2020 puede referirse a las siguientes dos competiciones:

X Games de Invierno Aspen 2020,
X Games de Invierno Noruega 2020.